La piste d'entrainement de la forêt de Soignes était principalement destinée aux chevaux de courses de galop.

Description 
Elle comprenait la grande piste principale, un anneau secondaire et un troisième anneau (plus petit), sur lequel les chevaux devaient rester au pas. Avant la fermeture des hippodromes de Boitfort et Groenendael, elle était très fréquentée. À présent, elle n'est plus utilisée qu'occasionnellement  par quelques cavaliers venus des manèges environnants.  

Avant l'entrée des pistes,  lorsqu'on arrivait de l'extérieur par la route de Mont Saint Jean (le chemin que l'on empruntait à cheval pour arriver aux trois anneaux), se trouvait un grand bâtiment en brique occupé par les chevaux de l'entraînement de Jean-Marc Capitte. L'installation est devenue aujourd'hui un bed and breakfast.  

À droite du chemin en sable qui montait vers les pistes d'entraînement, se trouvaient des boîtes de départ qui servaient à l'initiation et à l'entraînement des chevaux sur une piste droite d'approximativement 300 à 400 mètres.   

Sur la gauche en arrivant sur les pistes, deux autres entraîneurs se partageaient les installations qui se trouvaient aux côtés de la maison du gardien des pistes (Milou, qui s'occupait de l'entretien des pistes et qui habitait là avec son épouse). Ces écuries ont été démolies et il n'en reste rien. 

Tout juste devant l'anneau secondaire (et celui sur lequel se trouvaient également les haies d'entraînement) se trouvait l'écurie Op de Kamp. Lorsqu'ils ont quitté les pistes aux environs des années 1986 et 1987, ils auraient revendu leur écurie à la marquise de Murga (qui avait déjà sa grande propriété et ses chevaux à l'entraînement à Braine l'Alleud). Maintenant les boxes ne sont plus occupés par des chevaux de course mais par des ruches et la maison d'habitation complètement rénovée est devenu un centre de la nature.

Image panoramique de la piste principale

Voir aussi

Articles connexes 
 Hippodrome de Groenendael
 Hippodrome de Boitsfort
 Forêt de Soignes

Liens externes 
 Images satellite
 Hippodromes de Bruxelles dans la Gazette de Bruxelles

Notes et références 

Sport hippique en Belgique
P